San Mateo může znamenat:

 San Mateo (Kalifornie)
 San Mateo County
 San Mateo Mountains
 San Mateo (Kostarika)
 San Mateo (kanton)
 San Mateo (Mexiko)

 San Matteo (Pisa)